BiH:
 Brgule (Kladanj, BiH), naselje u općini Kladanj
 Brgule (Tuzla, BiH), naselje u općini Tuzla
 Brgule (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš

Srbija:
 Brgule (Ub, Srbija), naselje u općini Ub